Heinrich Hess kan syfta på bland andra:

* Heinrich Ludwig von Hess (1719–1784), tysk författare
 Heinrich Maria von Hess (1798–1863), tysk konstnär
 Heinrich von Hess (1788–1870), österrikisk fältmarskalk
 Heinrich Hess (1928–1993), tysk kanotist